Circolo – figura retorica consistente nel terminare un periodo con la stessa parola con cui è cominciato
 Circolo – sinonimo di cerchio
 Circolo – sinonimo di associazione, congrega
 Circolo – suddivisione amministrativa usata in alcune parti della Svizzera
 Circoli – rivista di poesia italiana attiva per un decennio dagli anni trenta del XX secolo